Il doppio del torneo di tennis Agadir Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Agadir Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Josef Čihák e Cyril Suk (tds n. 2). In finale hanno sconfitto Omar Camporese e Diego Nargiso (tds n. 1) per ritiro.

Teste di Serie

  Omar Camporese /  Diego Nargiso (finale)
  Josef Čihák /  Cyril Suk (campioni)

  Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (primo turno)
  Todd Woodbridge /  Simon Youl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Agadir Challenger 1990